Monsieur Albert est un des personnages principaux de la série de bande dessinée Valérian et Laureline créée par Pierre Christin, scénariste, Jean-Claude Mézières, dessinateur et Évelyne Tranlé, coloriste.

Description
La soixantaine, cheveux blancs, portant moustache blanche et lunettes, épicurien avec un léger embonpoint toujours parfaitement contenu dans un costume trois pièces. Habitant un petit pavillon dans le Paris du , il y est le correspondant de Galaxity. Homme délicieux, bon vivant, ayant de l’entregent et rempli de bon sens pratique, il sait organiser des rencontres utiles. Il aide Valérian et Laureline dans toutes leurs aventures terrestres et les accompagnera aussi dans quelques négociations planétaires ou cosmiques.

Création
Monsieur Albert fait sa première apparition dans l'album Métro Châtelet direction Cassiopée et est l'un des personnages centraux du diptyque.

Évolution
Monsieur Albert n'a évolué ni dans sa personnalité ni dans son apparence.

Apparition et citation

Monsieur Albert apparait dans les huit albums suivants :

Métro Châtelet direction Cassiopée et Brooklyn station terminus cosmos

Nous sommes en 1980 à Paris, Monsieur Albert enquête pour donner toutes informations utiles à Valérian, il nous est d’abord présenté comme une personne qui sait prendre le temps de vivre : , à la différence de Valérian particulièrement impatient : . C’est aussi un bon vivant réaliste, alors qu’il se délecte de profiteroles au chocolat : .

Même s’il utilise des méthodes archaïques, il ne manque pas de résultats : , car il sait trouver des informations auprès de vieilles connaissances, comme Abraham Chatelard, philosophe des sciences et des mythes, avec lequel il ne manque pas de philosopher : , citation de De Natura Rerum (1, 693) de Lucrèce qui signifie "Car il combat les sens par les sens mêmes". 

Monsieur Albert ne manque pas d’à-propos pour sortir Valérian d’une situation compromettante : .

À New York, Monsieur Albert, accompagné de Valérian, est attendu à l’aéroport par un autre de ses vieux amis, Schlomo Meilshem, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la Kabbale et alors que celui-ci les invite à son domicile : .

Après que Laureline a mis fin à la manœuvre de déstabilisation et que Valérian est rentré à Galaxity, l’avant-dernier mot de la fin sera pour Monsieur Albert : .

Les Spectres d'Inverloch et Les Foudres d'Hypsis 

Nous sommes en 1985, comme tous les autres personnages de cette histoire, Monsieur Albert essaye de rejoindre l’Écosse dans une Angleterre en déliquescence. Rien ne fonctionne, tout le monde fait grève, pas de breakfast, pas de taxi, pas d’avion, juste un train problématique et dans un compartiment deux vieilles Anglaises so british : .

Après un long voyage, enfin arrivé à Inverloch, alors que tout le monde accueille Valérian :  et alors que le superintendant du SST apparaît tel un spectre par le relais temporel : .

Le lendemain enfin un breakfast : . Plus tard, sur le Crosswinds, le bateau météorologique du commandant Patrick Fitzgerald Merrywhistle, ce sont les informations recueillies par Monsieur Albert qui permettent la découverte du navire d’Hypsis : .
Et alors que le bateau météo coule :  et enfin à bord de l’astronef de Valérian et Laureline au moment de faire de multiples sauts temporels : .

Enfin sur Hypsis, c’est encore Monsieur Albert, aidé par Lord Basil Seal, qui négocie face à la Trinité d'Hypsis et c’est avec une grande logique qu’il démontre l'inanité d’un cataclysme terrestre : .

De retour à Inverloch alors que tous attendent Valérian pour une partie de croquet, l’avant-dernier mot est encore pour monsieur Albert : .

Sur les frontières 

En 1988, alors que Valérian vient de réussir à contrer un accident nucléaire en URSS à la frontière finlandaise et qu’il se décontamine dans l’eau glaciale d’un lac, Monsieur Albert lui propose : .

Après un long trajet en voiture, avant un voyage en hydravion, Monsieur Albert par une nuit splendide : .

Par  à l’ombre, à la terrasse du café Pigalle d’une petite oasis du sud tunisien Monsieur Albert toujours aussi pratique : .

De nouveau, un trajet en hélicoptère, en avion, en voiture aux États-Unis à la frontière mexicaine et de nouveau l’avion pour Hong Kong : .

De retour à Inverloch avant la séparation de Valérian et de Monsieur Albert : .

Les Armes vivantes 

Après une expédition mouvementée sur la planète Blopik pour ne pas livrer une arme vivante, le Schniarfeur de Blomn, Valérian et Laureline n’ont pas d’autre choix que de revenir sur la Terre du . Après un atterrissage mouvementé en Russie, Monsieur Albert assiste à la première représentation des artistes revenus avec Valérian et Laureline de Blopik : .

Par des temps incertains 

En 2001, Valérian et Laureline de retour à Paris à l’appel de Monsieur Albert qui en 21 ans a modernisé ses méthodes de travail à l’exception de ses pigeons voyageurs :  

Une nouvelle négociation s’engage avec la Trinité d'Hypsis et c’est Monsieur Albert qui règle les détails du contrat :

L'OuvreTemps 

Dans l'aventure finale, Monsieur Albert retrouve Laureline sur les astéroïdes de Shimballil qui est venu l'accueillir à sa descente de l'astronef : . Ils doivent aller récupérer  le califon dans son collège et Monsieur Albert, se faisant passer pour son oncle, doit se présenter : .

En fait, il s'agit de regrouper tous les esprits purs qui ont traversé les aventures de Valérian et Laureline.  Tous embarqués dans le vaisseau de Valérian, comme toujours dans ces cas-là, Monsieur Albert se propose : .

Tout le monde est regroupé pour la cérémonie de l'Ouvre-Temps et chacun de se demander où il sera ensuite, et Monsieur Albert : .

Scènes et anecdotes 
Quatre séquences mettant en scène Monsieur Albert peuvent être distinguées dans les quatre albums suivants :

Métro Châtelet direction Cassiopée 
Monsieur Albert invite Valérian dans son pavillon de la banlieue parisienne et Jean-Claude Mézières dessine un intérieur bien caractérisé. Valérian : ,  Monsieur Albert :  et Valérian découvre, une entrée encombrée de piles de dossiers, une bibliothèque envahie de toutes sortes de classeurs et livres avec des fils tendus entre les murs pour y suspendre la documentation, un bureau avec une table de travail sur laquelle trône un verre de vin à moitié vide, une assiette et des couverts et une boîte d'aliments pour chats au milieu d’un amoncellement de dossiers, un cagibi rempli de matériel de radioamateur refuge pour les chats, une chambre au lit défait où la presse quotidienne règne en maître et un jardin refuge de pigeons voyageurs. Toute cette scène étonnante est en opposition avec la personnalité de Monsieur Albert, homme apparemment bien informé et bien organisé, amateur de repas gastronomiques.

Les Spectres d'Inverloch  
Monsieur Albert réussit, malgré la grève générale, à prendre un train interCity pour le nord de la Grande-Bretagne pour se rendre à Inverloch. Il trouve une place dans un compartiment de première classe où sont déjà installée deux Anglaises, Gladys et Priscillia, qui sont à elles seules la caricature de toute la vielle Angleterre : . Tout y passe, les bonbons de chez Fortnum & Mason, le porto hors d’âge de chez Harrods et le traditionnel tea time dans une scène charmante.

Les Foudres d'Hypsis 
Dans le vaisseau spatial de Valérian et Laureline à la poursuite du faux trois-mâts Hvexdet mais vrai astronef d’Hypsis, malgré les sauts temporels, Monsieur Albert prépare un « frichti » du , pour ceux qui ont encore le courage de manger et cela dans une cuisine du . Ce merveilleux anachronisme est bien rendu dans la première case de chacune des planches. Même un Écossais comme Lord Basil Seal apprécie :  ou un glapum’tien comme Ralp : .

L’OuvreTemps 
Valérian et Laureline empruntent un vieux vaisseau stellaire pour retrouver un peu de leur passé, mais deux jeunes enfants amnésiques, habillés de combinaisons et casqués sont trouvés à moitié morts sous un pont de Paris. Monsieur Albert souhaite les adopter. Il reçoit dans son petit pavillon de banlieue l'assistante sociale qui vient lui apporter l'accord.

Monsieur Albert : 

L'assistante sociale :  en feuilletant une bande dessinée portant le titre de Les Mauvais Rêves.

L'assistante sociale : 

Monsieur Albert : 

L'assistante sociale aux enfants : 

La petite fille : 

Monsieur Albert : 

Alors que l'assistante sociale s'en retourne, Monsieur Albert s'adressant au garçon : 

Valérian : 

Monsieur Albert : 

Laureline : 

et Monsieur Albert a le mot de la fin de la série d'aventures :

Notes et références

Personnage de Valérian et Laureline
Diplomate de fiction